Сердце матери (фильм, 1957)
 Сердце матери (фильм, 1965)
 Сердце матери (фильм, 1988)
 Сердце матери (фильм, 2010)